Mieczysławka bezeichnet zwei Dörfer in Polen:

 Mieczysławka (Karczmiska), ein Dorf der Gmina Karczmiska im Powiat Opolski der Woiwodschaft Lublin
 Mieczysławka (Lubartów), ein Dorf der Gmina Lubartów im Powiat Lubartowski der Woiwodschaft Lublin